Ciba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ciba (socken), Sichuan, 
 Ciba Jiedao, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar